Паньо () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Паньо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура